El levantamiento del alma es un ceremonia de carácter supersticioso y religioso que se realiza en diversas regiones de Honduras.

Se realiza cuando alguien ha perdido la vida de forma violenta (asesinado o en un accidente). Se cree que si el "levantamiento" no se realiza, el alma de la víctima quedará en pena.

La ceremonia consiste en ir al lugar donde falleció la persona, el grupo comienza a rezar, caminando de espaldas (viendo hacia el lugar de la muerte) y en dirección a la iglesia más cercana, donde se hace un acto religiosos. Según la tradición, si cualquier persona del grupo gira y camina de frente; el alma del difunto, regresa al lugar del accidente (o del asesinato); por lo tanto, la ceremonia debe reiniciarse. Para evitar que lo anterior ocurra, está terminantemente prohibido que participen del "levantamiento del alma", los niños, las personas curiosas, los impacientes y los burlistas.

Religión en Honduras
Cultura de Honduras